Hohenzollernplatz – stazione della metropolitana di Berlino
 Hohenzollernplatz – stazione della metropolitana di Monaco di Baviera